René (Formen: Rene, Renée, Renatus) steht für:
 René (Name), frz. Vor- und Familienname
 René (Sarthe), Gemeinde in der französischen Region Pays de la Loire
 René (Roman), autobiografischer Roman von François-René de Chateaubriand

Siehe auch:
 Kabinett René